Сезон 2020 — 3-й сезон после возрождения для московского «Локомотива» в Российской суперлиге.

Состав

Основной состав

Игроки 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |

|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Тренерский штаб 
  Елена Фомина — главный тренер
  Николай Сухарев — тренер
  Артём Степанов — тренер вратарей
  Павел Локтев — врач
  Сергей Петроченков — массажист
  Алексей Новиков — начальник команды
  Александр Крупин — администратор
  Анна Галлай — пресс-атташе

Соревнования

Чемпионат России

Результаты матчей

Результаты по турам

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Кубок России

Результаты матчей

Статистика выступлений

Статистика сезона

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Общая статистика

Примечания

Ссылки 

2020
2020 год в женском футболе
Чемпионат России по футболу среди женщин
Локомотив